Жанна Бургундская — в истории под этим именем было известно несколько женщин:

 Жанна I, графиня Артуа
 Жанна II, графиня Артуа
 Жанна Бургундская (королева Франции)

Персоналии:Франция